Михаил Дмитриевич Шошин (4 сентября 1902 — 3 июня 1975) — русский советский писатель, прозаик. Член Союза писателей СССР (1934). Председатель Ивановского отделения Союза писателей СССР (1943—1951).

Биография 
Родился 4 (17) сентября 1902 года в деревне Яснево Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне Вичугский район Ивановской области), из крестьянской семьи.

Окончил сельскую школу, затем начальное училище в селе Новая Гольчиха, с 1918 года стал работать в библиотеке Новой Гольчихи.

В конце 1918 года вступил в комсомол, был председателем первой комсомольскоя ячейки в своей деревне, осенью 1919 года был направлен в Москву делегатом на Второй съезд РКСМ, вернувшись с которого был назначен заведующим политпросвета Кинешемского укома, затем Вичугского райкома, работал рабселькором и был назначен редактором газеты «Рабочая молодежь».

В 1923—1929 годах возглавлял отдел деревенской жизни в кинешемской газете «Приволжская правда». С 1923 года начал выступать с очерками и рассказами.

В 1929—1948 годах работал газете города Иваново «Рабочий край».

В 1932—1933 годах учился на филологическом факультете 2-го МГУ.

В 1934 году был делегатом на Первом съезде писателей СССР, став одним из первых членов Союза писателей СССР. 

В 1943—1951 годах возглавлял Ивановское отделение Союза писателей СССР. Был членом правления Союза писателей РСФСР.

Член ВКП(б) с 1945 года. Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта» (1962).

В течение длительного времени, вплоть до смерти, жил в Иваново в доме № 7 по улице Пушкина.

Умер 3 июня 1975 года.

Память 
Именем М. Д. Шошина названы улицы в Иваново и в райцентре Вичуга.

Творчество 
Печатался с 1923 года. Издано более 40 книг. Автор двух романов «За рекой Выремшей» и «Село Думино», более десятка повестей, рассказов и краеведческих очерков.

Основная тема произведений Шошина — жизнь деревни, судьбы ее людей за годы Советской власти. В романе «Село Думино» созданы правдивые образы колхозных тружеников, сельских коммунистов. Повесть «Девушки выходят замуж» посвящена жизни фабричной молодежи, вопросам морали; повесть «На быстрине» — проблемам современной деревни.

Повести, рассказы и очерки отличаются светлым колоритом, задушевностью тона, красочным народным языком.

Библиография 
 Отчего заливался гудок: В ленинские дни. Рассказы / Обл. и рис. Л. М. Чернова-Плесского. — Иваново-Вознесенск: Основа, 1925. — 47 с.
 Инструктор Птахин: Рассказы / Обл. и рис. Л. М. Чернова-Плесского. — Иваново-Вознесенск: Основа, 1925. — 39 с.
 Таракан: Рассказы / бл. и рис. Л. М. Чернова-Плесского. — Иваново-Вознесенск: Основа, 1925. — 52 с.
 Докладчик от шефа: Веселые рассказы. — Кинешма: Приволжская правда, 1925. — 32 с.
 Актер; Лекция: Рассказы. — Москва: Новая Москва, 1926. — 22 с.
 Как буянила гармошка; Подпасок. Рассказы. — Москва: Новая Москва, 1926. — 32 с.
 Село врагов: Повесть. — Москва: Центросоюз, 1929. — 36 с.
 Две жены: Рассказ / Обл. и рис. в тексте И. Т. Колочкова. — Москва: Госиздат, 1930. — 46 с.
 Астрабат: Героические рассказы / Обложка: В. Роскин. — Москва: Федерация, 1931. — 253 с.
 Из потребляющей в производящую: С.-х. пятилетка Иванов. Пром. области. — Москва: Сельколхозгиз, 1931. — 63 с.
 Как цветут мужики: Очерки о людях колхозной весны / Обложка: И. Француз. — Москва: Сельколхозгиз, 1931. — 104 с.
 Растем: Очерки и новеллы. — Москва: Огиз РСФСР, 1932. — 56 с.
 Конец Пошехонья: Очерки Пошехоно-Володарского района Ивановской области. — Москва: Сельколхозгиз, 1932. — 40 с.
 Последний батрак: Повесть / Обл. и ил.: Д. Циновского. — Иваново: Ивгиз, 1934. — 83 с.
 Время-полымя: Повесть. — Иваново: «Рабочий край», 1934. — 101 с.
 Жена: Рассказ. — Иваново: Гос. изд-во Иванов. обл., 1935. — Обл., 30, [2] с.
 Астра: Повесть: Для детей средн. и старш. возраста. — Иваново: Гос. изд-во Иванов. обл., 1935. — 40 с.
 Большая семья: Рассказы. — Иваново: Гос. изд-во Иванов. обл., 1936. — 133 с.
 Переход: Повесть. — Иваново: Гос. изд. Иванов. обл., 1937. — 108 с.
 Огни: Рассказы. — Иваново: Гос. изд. Иван. обл., 1940. — 285 с.
 Петряевский мельник. — Иваново: Ивановское обл. гос. изд-во, 1943. — 94 с.
 Наши города: Очерки о городах и районных центрах Ивановской области. — Иваново: Ивгиз, 1945. — 187 с.
 Светлый день: Рассказы. — Иваново: Ивгиз, 1947. — 163 с.
 Дорога к всенародной славе: Из опыта работы колхозов им. 15 лет ВЧК ОГПУ и «Путь Ильича» Гаврилово-Посадского района. — Иваново: Ивгиз, 1948. — 57 с.
 Евлампий Дунаев. — Иваново: Облгиз, 1949. — 87 с.
 Евлампий Дунаев. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1967. — 46 с.
 За рекой Выремшей: Роман. — Иваново: Облгиз, 1949. — 299 с.
 По родной Области: Очерки об Иван. обл.. — 2-е изд., доп. и расшир. — Иваново: Ивгиз, 1949. — 260 с.
 Счастливым путем: Повесть. — Иваново: Облгиз, 1950. — 214 с.
 Село Думино: Роман. — Москва: Советский писатель, 1950. — 272 с.
 Vesnice Dumino / S. Šošin; Z rus. přel. Bohumil a Marie Přikrylovi. — Praha: Brázda, 1951. — 277 s.
 Село Думино: Роман. — Москва: Советский писатель, 1952. — 275 с.
 Село Думино: Роман / Прев. от рус. Георги Жечев. — София: Народна култура, 1952. — 238 с.
 Село Думино: Роман. — Иваново: Кн. изд-во, 1955. — 256 с.
 Село Думино: Роман. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1975. — 254 с.
 Чуткие товарищи: Повесть: Для детей / Ил.: И. Т. Колочков. — Иваново: Облгиз, 1952. — 92 с.
 Когда мы вместе: Повесть: Для детей. — Иваново: Иван. кн. изд-во, 1953. — 128 с.;
 Хорошее чувство: Рассказы / [Ил.: М. Н. Троицкий]. — Иваново: Иван. кн. изд-во, 1953. — 212 с.
 Куличок: Рассказ: Для детей / Ил.: В. Н. Говоров. — Иваново: Кн. изд-во, 1954. — 15 с.
 Меж высоких хлебов: Повесть. — Иваново: Кн. изд-во, 1956. — 208 с.
 Иван Сергеевич; Самая хорошая зима: Рассказы о милиционерах: Для детей / Ил.: В. А. Орлов. — Иваново: Кн. изд-во, 1957. — 24 с.
 Непослушное сердце: Рассказы и повесть / Ил.: Е. М. Эндриксон. — Москва: Советский писатель, 1957. — 440 с.
 Юность: Повесть: Для старш. возраста / Ил.: Е. Лобанов. — Москва: Детгиз, 1957. — 63 с.
 Я живу в селе: Повесть / Ил.: Е. А. Глебов. — Иваново: Кн. изд-во, 1957. — 116 с.
 Мы умеем любить: Повести и рассказы / Ил.: В. М. Крутов. — Иваново: Кн. изд-во, 1958. — 179 с.
 Милая Зойка; Лето на Тезе: Рассказы / Ил.: Г. Г. Саталов. — Иваново: Кн. изд-во, 1959. — 102 с.
 Второе свидание: Рассказ. — Иваново: Кн. изд-во, 1963. — 40 с.
 Девушки выходят замуж: Повесть / Ил.: Е. А. Грибов. — Иваново: Кн. изд-во, 1961. — 137 с.
 Девушки выходят замуж: Повесть / Ил.: В. Фесюн. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1964. — 230 с.
 Избранные произведения / Ил.: В. М. Крутов. — Иваново: Кн. изд-во, 1962. — 661 с.
 Незабвенные друзья: Избр. повести и рассказы / Ил.: Е. Грибов. — Ярославль: [Верх.-Волж. кн. изд-во, 1968. — 263 с.
 На быстрине: Очерк о М. П. Куделине. — Москва: Советская Россия, 1969. — 253 с.
 Лето на Тезе; Последний батрак. Юность: Рассказы / Ил.: В. Крутов. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1972. — 239 с.
 Фабрика за овином: Повесть и рассказы / Худож. Н. И. Гришин. — Москва: Советский писатель, 1977. — 247 с.

Источники 
 Шошин Михаил Дмитриевич // Краткая литературная энциклопедия
 Шошин Михаил Дмитриевич (Некролог) // «Рабочий край», 5 июня, 1975
 Шошин М. Д. Автобиография // Писатели земли ивановской: Биобиблиогр. справ. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. — 313 с.

Члены Союза писателей СССР
Члены ВКП(б)
Делегаты съездов ВЛКСМ
Выпускники 2-го МГУ
Персоналии:Ивановская область
Похороненные на Балинском кладбище